Villa Fabbricotti a Firenze
Villa Fabbricotti a Livorno
Villa Fabbricotti a Carrara, nel centro storico
Villa Fabbricotti alla Padula a Carrara
Villa Fabbricotti a Bocca di Magra, già monastero di Santa Croce del Corvo